El término romanismo puede referirse a:
 al especialista en Derecho romano;
 al seguidor del movimiento artístico del Romanismo (arte); o
 al especialista en filología románica o lenguas romances
 Romanismo (pintura flamenca), estilo pictórico
 nombre dado a la religión romana y a su versión moderna: Camino romano a los dioses.
Romanismo (Iglesia católica), denominación despectiva protestante para la Iglesia católica
en:Romanism